Кирхшлаг-бай-Линц () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Урфар.  Население составляет 1963 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 17 км². Официальный код  —  41 613.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — др. Гертрауд Дайм (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии